Alain Prost (1955–), pilote automobile français ;
 André Prost (1903-1987), missionnaire, linguiste, ethnologue, historien africaniste français ;
 Antoine Prost (1933–), historien français ;
 Antoine-François Prost de Royer (1729–1784), jurisconsulte et administrateur français ;
 Auguste Prost (1817-1896), archéologue, historien du pays Messins et érudit français ;
 Claude Prost (1607–1681), personnalité historique franc-comtoise, dit « Lacuzon » ;
 Claude-Charles Prost (1742-1804), homme politique français ;
 Claude Prost (1764–1834), général français ;
 Emmanuel Prost (1968-), écrivain français ;
 Emmanuel Prost (dessinateur) (1984-), illustrateur français ;
 Francis Prost (1968–), historien et archéologue français ;
 Henri Prost (1874–1959), architecte urbaniste français ;
 Henri Prost (1891–1970), écrivain, spécialiste de l'Europe centrale et balkanique du milieu du  ;
 Jacques Prost (1946–), physicien français ;
 Louis Prost (1760-1816), homme politique français ;
 Louis Prost (sculpteur) (1876–1945), peintre et sculpteur français, professeur à l’École des Beaux-Arts de Lyon ;
 Lucie Prost (1903-1971), athlète française ;
 Maurice Prost (1894-1967), sculpteur français ;
 Michel Prost (1946–), footballeur français ;
 Nicolas Prost (1981–), pilote automobile français, fils d'Alain ;
 Philippe Prost (1959- ), architecte français ;
 Pierre-Marie Prost (1776-1855), sculpteur français ;
 Primož Prošt (1984-), handballeur slovène ;
 Victor Prost (1847-1891), homme politique français.

Voir aussi 
 Prost Grand Prix, ancienne écurie de Formule 1 dirigée par Alain Prost.

Autres langues 
 « Prost » (de Prosit) peut aussi signifier « Santé (!) » lorsqu'il s'agit de trinquer en allemand.

Homonymie de patronyme